Edward Lewis, Ed Lewis, Eddie Lewis
 Edward B. Lewis (1918–2004) – amerykański genetyk i zdobywca Nagrody Nobla
 Edward Gardner Lewis (1869–1950) – amerykański promotor rozwoju, publicysta i aktywista polityczny
 Edward J. Lewis (1937–2006) – amerykański przedsiębiorca budowlany z Pittsburgha
 Edward Lewis (1919–2019) – amerykański filmowiec
 Edward Mann Lewis (1863–1949) – amerykański oficer
 Ed Lewis (1909–1985) – amerykański trębacz jazzowy
 Edward Lewis (1900–1980) – brytyjski producent muzyczny, założyciel firmy fonograficznej Decca Records

Politycy 
 Edward Parke Custis Lewis (1837–1892) – amerykański dyplomata, ambasador w Portugalii
 Edward Norman Lewis (1858–1931) – kanadyjski polityk
 Edward T. Lewis (1834–1927) – amerykański polityk, kongresmen z Luizjany
 Edward Lewis – brytyjski polityk
 Edward Lewis – amerykański burmistrz Tallahassee
 Edward Lewis (ur. 1936) – australijski polityk, członek Rady Ustawodawczej Wiktorii

Sportowcy 
 Ed Lewis (1891–1966) – amerykański wrestler
 Eddie Lewis (1935–2011) – angielski piłkarz
 Eddie Lewis (ur. 1974) – amerykański piłkarz
 Eddie Lewis – południowoafrykański menedżer piłkarski
 Eddie Lewis (ur. 1953) – amerykański futbolista
 Edward John Lewis (1859–1925) – walijski rugbysta
 Edward M. Lewis (1872–1936) – amerykański baseballista, profesor literatury urodzony w Walii
 Edward Lewis (ur. 1959) – amerykański krykiecista antiguańskiego pochodzenia

Zobacz też 
 Edward Lewis Bartlett